Арш:

 Арш — суверенное княжество в Арденнах.
 Арш — коммуна во Франции, в департаменте Вогезы.
 Арш — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Арш— в исламе: Трон Аллаха.
 Арш, Григорий Львович (1925—2017) — советский и российский историк, балканист, медиевист-византинист.
 Арш, Марк Исаакович (1901—1938) — советский военачальник, бригадный комиссар.
 Арш, Михаил Маркович (1909—1995) — советский химик, специалист в области горения боеприпасов и пиротехники, доктор технических наук, подполковник, лауреат Государственной премии СССР.